O evento sabre por equipe feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2010 teve sua disputa realizada no dia 9 de novembro no Grand Palais, em Paris, França.

Medalhistas

Resultado final
Os resultados finais foram os seguintes.

Ligações externas 

 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2010